Filippo Martinucci – architetto italiano
 Luigi Martinucci – direttore della fotografia italiano
 Nicola Martinucci – tenore italiano